Фрилинг:

 Фрилинг, Артур Генри — австралийский государственный деятель и политик.
 Фрилинг, Генрих — немецкий психоаналитик и художник, разработавший Цветоаналитический тест Фрилинга.
 Фрилинг, Герман — немецкий художник, иллюстратор.
 Фрилинг, Фриз — американский аниматор, художник-мультипликатор, режиссёр и продюсер.